Beijing International Challenger в женском одиночном разряде проводится в четвёртый раз. В сетке основных соревнований 32 участницы, пять из которых попали сюда по специальному приглашению от организаторов, а ещё шестеро прошли дополнительный отборочный турнир.

Китаянка Чжан Шуай — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Ван Цян — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

Посев 

  Мисаки Дои (Полуфинал)
  Дуань Инъин (Первый раунд)
  'Чжан Шуай (Титул)
  Чжоу Имяо (Финал)

<li>  Дарья Гаврилова (Второй раунд)
<li>  Ван Цян (Первый раунд)
<li>  Чжэн Сайсай (Полуфинал)
<li>  Юрика Сэма (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2013